Алијанза пара ла Продуксион има више значења:

 Алијанза пара ла Продуксион, Ла Чојера (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Алијанза пара ла Продуксион (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алијанза пара ла Продуксион (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику